Matheus Índio (1996), calciatore brasiliano
 Matheus Índio (1999), calciatore brasiliano